Wahlkreis 2 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 2
 Landtagswahlkreis 2
 Reichstagswahlkreis 2